Die World Series 2003 markiert den 100. Geburtstag der modernen World Series. Aufgrund des Spielerstreiks von 1994 war die World Series 2004 daher die 99. Auflage des Finals der Major League Baseball. Die Serie startete am 18. Oktober 2003 und endete am 25. Oktober 2003. Es standen sich der Champion der American League, die New York Yankees, und der Champion der National League, die Florida Marlins, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie waren die Florida Marlins durch einen 4:2-Erfolg. Die Marlins gewannen die Spiele 1, 4, 5 und 6, die Yankees konnten die Spiele 2 und 3 für sich entscheiden.

Für die unterlegenen Yankees war es bereits die sechste Teilnahme in den letzten acht Jahren. Für die siegreichen Marlins, die sich durch eine Wildcard für die Playoffs qualifizieren konnten, war es die zweite Teilnahme an einer World Series in ihrer 11-jährigen Geschichte. Die erste Teilnahme der Marlins war 1997, auch damals gewann das Team aus Florida.

Zum MVP der World Series wurde Josh Beckett gewählt.

Der Weg in die World Series

Spiele

Einzelnachweise 

2003
Baseball 2003
Sportveranstaltung in New York City
Sportveranstaltung in Miami Gardens
Hard Rock Stadium
Miami Marlins
New York Yankees